Hertekamp (jenever), een Belgisch jenevermerk
 Hertekamp (wielerploeg), een Belgisch wielerploeg, gesponsord door het jenevermerk